III чемпионат мира по гандболу среди мужчин проходил в ГДР с 27 февраля по 8 марта 1958 года. Игры проводились в Берлине, Эрфурте, Магдебурге, Ростоке и Лейпциге. В чемпионате участвовало 16 стран. Победу отпраздновала во второй раз подряд сборная Швеции.

Предварительный раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Основной раунд

Группа 1

Группа 2

Финальные матчи

Итоговое положение команд

Победитель

Ссылки 
 Отчёт о турнире

Чемпионаты мира в ГДР
Февраль 1958 года
Март 1958 года
Спорт в Германии в 1958 году
Международные спортивные соревнования в Берлине
Международные спортивные соревнования в Эрфурте
Международные спортивные соревнования в Магдебурге
Международные спортивные соревнования в Ростоке
Международные спортивные соревнования в Лейпциге
Международные соревнования по гандболу в Германии